Новак Джокович виграв турнір в 2019-му, коли турнір проводився востаннє перед пандемією, але оголосив, що цього року знімається з турніру.

У фіналі Александер Цвереф переміг Маттео Берреттіні з рахунком 6–7(8–10) 6–4, 6–3 і здобув перемогу в турнірі.

Сіяні тенісисти
Вісім сіяних отримали право почати турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливий лузер

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

 Тур ATP 2021
2021 1